Colono – particolare figura mezzadrile, ormai residuale, di lavoratore dell'agricoltura: rappresenta uno dei due contraenti in un rapporto di colonìa parziaria
Colono – abitante in un insediamento
Colono – demo dell'antica Attica

Pagine correlate
 Coloni (disambigua)